Siódmy syn – powieść Orsona Scotta Carda
 Siódmy syn – amerykański film z 2014, luźna adaptacja pierwszej części serii powieści Kroniki Wardstone